Batalla de Reims (también Batalla de Rheims) puede referirse a:
 Batalla de Reims (356), entre el ejército romano y el germánico.
 Batalla de Reims (1814),  entre las fuerzas napoleónicas y las ruso-prusianas.
 Batalla de Reims (1918), entre las fuerzas alemanas y aliadas durante la Primera Guerra Mundial.